Nabé peut faire référence à :
 Louncény Nabé, économiste guinéen ;